«Live in Studio» — сборник российской хеви-метал-группы «Ария», вышедший 1 апреля 2012 года.

История создания 
6 марта 2012 года на KM.RU появилась новость, что релиз нового альбома группы должен состояться в начале апреля. Уже тогда стал известен список композиций альбома.

Позже на официальном сайте группы было объявлено, что альбом выйдет 1 апреля и что в этот же день состоится автограф-сессия, посвящённая выпуску релиза.

28 марта 2012 года, за 4 дня до официального релиза, в интернете появилась полная версия альбома.

13 апреля 2012 года на сайте интернет-издания Lenta был опубликован рейтинг продаж за последние две недели, в котором альбом Live in Studio занял 9-е место.

31 декабря 2012 года в качестве новогоднего подарка группой была выложена в Интернет песня «Ночь короче дня», которая ранее была доступна только на iTunes Deluxe версии данного альбома.

Музыканты об альбоме 
Владимир Холстинин:

Виталий Дубинин:

Михаил Житняков:

Список композиций

Участники записи 
 Михаил Житняков — вокал
 Владимир Холстинин — гитара, акустическая гитара
 Виталий Дубинин — бас-гитара, клавишные, гитара, бэк-вокал
 Сергей Попов — гитара
 Максим Удалов — ударные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Ария 
 «Live in Studio» на «Яндекс.Музыка»

Сборники группы «Ария»
Альбомы CD Land Records